Евге́ний Шапова́лов:
 Шаповалов, Евгений (1968—2022) — израильский оперный певец и музыкальный продюсер.
 Шаповалов, Евгений Петрович (1904—1977) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.